John Spinks (politicus), een Nederlands PvdA-politicus en Tweede Kamerlid
 John Spinks (wetenschapper), een Engels wetenschapper en directeur (1960-1975) van de Universiteit van Saskatchewan
 John Spinks (musicus), een Engels gitarist en lid van muziekgroep The Outfield